High-density-lipoproteïne, een lipoproteïne belangrijk voor het cholesterolmetabolisme
 Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, handelingen noodzakelijk voor het voeren van het huishouden
 Hardware Description Language, digitale hardware programmeertaal